Connecticut Open 2015, właśc. Connecticut Open presented by United Technologies 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2015 z cyklu Connecticut Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 23–29 sierpnia 2015 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 754 163 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Connecticut Open
WTA
2015 w Stanach Zjednoczonych